Pfähler ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Pfähler (1831–1880), deutscher Fotograf
 Wilhelm Pfähler (* 1947), deutscher Volkswirt und emeritierter Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Gustav Pfähler (1821–1894), Geheimer Bergrat, Mitglied des Reichstages
 Luise Pfähler (?–1899), Stifterin (Pfähler-Stiftung im Landkreis Saarbrücken)

der Pfähler ist Epitheton folgender Personen:
 Vlad der Pfähler (um 1431–1476/77), Woiwode des Fürstentums Walachei, siehe Vlad III. Drăculea

Siehe auch:
 Pfaehler